Dolzer ist der Familienname folgender Personen:
 Martin Dolzer (* 1966), deutscher Politiker (Die Linke)
 Rudolf Dolzer (1944–2020), deutscher Völkerrechtler